Duitsland:
 Oberndorf (Apolda)
 Oberndorf (Arnstadt)
 Oberndorf (Bad Laasphe)
 Oberndorf (Hilchenbach)
 Oberndorf (Oste)
 Oberndorf (Palts)
 Oberndorf (Rottenburg)
 Oberndorf am Lech
 Oberndorf am Neckar

Oostenrijk:
 Oberndorf an der Melk 
 Oberndorf bei Salzburg 
 Oberndorf bei Schwanenstadt 
 Oberndorf in Tirol